Salamander (terme anglais désignant la salamandre) peut désigner :
 Salamander, un jeu vidéo de Konami de 1986 ;
 Salamander 2, un jeu vidéo de Konami de 1996 ;
 Salamander, anime de 1988 ;
 Salamander (Salamandre en français), une série télévisée belge néerlandophone.
 Salamander, une chaîne de magasins allemande vendant des chaussures et des sacs à main.